«Дом, который построил Тил» (, другие названия: «И построил он себе скрюченный домишко», «И построил он дом…», «Дом четырёх измерений») — научно-фантастический рассказ американского писателя Роберта Хайнлайна, впервые опубликованный в Astounding Science Fiction в феврале 1941 года. Был перепечатан в сборнике «Fantasia Mathematica» (под редакцией Клифтона Фадимана) в 1958 году. А также в сборнике Хайнлайна «Неприятная профессия Джонатана Хога» в 1959 году. Рассказ о математически настроенном архитекторе по имени Квинтус Тил, у которого возникла блестящая идея, как сэкономить на стоимости недвижимости, построив дом в форме развёртки тессеракта. Название перефразировано из детского стишка «», «Скрюченная песня» в переводе Чуковского.

Сюжет 
Квинтус Тил, выпускник-архитектор из Лос-Анджелеса, мечтает построить дом в топологии Пикара — Вессио. Во время разговора с другом, Гомером Бейли, он демонстрирует модели из зубочисток и глины, представляющие проекции четырёхмерного тессеракта, четырёхмерный эквивалент куба, и убеждает Бейли строить дом по его проекту. Дом был построен в форме «перевёрнутого двойного креста» (с восемью кубическими комнатами, расположенными в виде стойки из четырёх кубов, и ещё четырьмя кубами, окружающими второй куб от основания). Ночью перед тем, как Тил собирался показать свою постройку Бейли и его жене Матильде, в районе дома происходит землетрясение. Утром они видят вместо прежнего дома нечто вроде одной кубической комнаты.

Внутри обнаруживается, что верхние этажи — совершенно нетронуты, но кажется, что лестница замкнута сама на себя, и они заперты в многомерном лабиринте, где все двери и окна ведут в другие комнаты. В какой-то момент они удивлённо смотрят в прихожую и наблюдают свои собственные спины. Тил понимает, что в результате землетрясения дом превратился в настоящий тессеракт.

Пытаясь переместиться из одной комнаты в другую через распашное окно, Тил падает на улицу и приземляется в кустарнике. Проводя дальнейшие исследования дома, они обнаруживают, что окна оригинальной верхней комнаты не соединяются там, где они математически «должны». Одно даёт головокружительный вид сверху на «Крайслер-билдинг», а другое — перевёрнутый вид морского пейзажа. Третье окно смотрит на место без пространства, без цвета, даже чёрного. Четвёртое окно выходит на неземную пустынную сцену. В этот момент дом встряхивает ещё одно землетрясение, и они в панике вываливаются через открытое окно. Исследователи оказываются в пустыне, в окружении кривых деревьев, без признаков дома или окна, через которое они прыгнули. От водителя проходящего мимо грузовика они узнают, что находятся в «Национальном парке Джошуа-Три».

Вернувшись домой, они обнаруживают, что постройка исчезла. «Несомненно, от последнего толчка дом провалился в другой сектор пространства», — замечает Тил.

В рассказе Квинтус Тил указывает адрес 8775 Lookout Mountain Avenue в Голливуде (), что через дорогу от «the Hermit, the original Hermit of Hollywood». Этот адрес находится через дорогу от собственного дома Хайнлайна на момент написания истории.

Отзывы 
Считается, что это для многих читателей было первым знакомством с четырехмерной геометрией в понятной форме.

Карл Саган в 1978 году назвал книгу «Дом, который построил Тил», «как пример того, как научная фантастика» может передать и объяснить знания, неизвестные или недоступные для читателя". ("…as an example of how science fiction «can convey bits and pieces, hints and phrases, of knowledge unknown or inaccessible to the reader»).

См. также 
 «Флатландия» — многомерная сатирическая новелла, викторианской эпохи.
 «» — эпизод Star Trek: Voyager, в котором корабль подвергается подобным странным изменениям физической конфигурации, в результате столкновения с неким энергетическим полем.

Ссылки

Примечания 
 
 
 «—And He Built a Crooked House—» on the Internet Archive

Рассказы 1941 года
Четырёхмерная геометрия
Рассказы Роберта Хайнлайна